Le tournoi de l'Arizona est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1971, classée en catégorie VS Tour, se dispute à Phoenix du  au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Casals.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de l'Arizona
 Saison 1971 de tennis féminin

Lien externe

Navigation 

dames 1971
Arizona
Tennis aux États-Unis en 1971
Tennis en septembre 1971
Sport en octobre 1971